Aceasta este o listă a antrenorilor echipei FC Dinamo București de la fondarea sa în anul 1948.

Antrenori, Dinamo